Воинское кладбище № 3 — Оженна () — воинское кладбище, расположенное в окрестностях села Оженна, Подкарпатское воеводство. Кладбище входит в группу Западногалицийских воинских захоронений времён Первой мировой войны. На кладбище похоронены военнослужащие Австрийской и Российской армии, погибшие во время Первой мировой войны.

История 
Кладбище было основано в 1915 году по проекту словацкого архитектора Душана Юрковича на месте приходского кладбища возле не существующей сегодня грекокатолической церкви святого Василия Великого. Кладбище состоит из двух отделённых низкой каменной кладкой австрийской и русской частей. Площадь кладбища составляет 784 квадратных метров.

На кладбище 68 индивидуальных и 17 братских могил. В них похоронены 409 (по другим данным — 423) австрийских и российских солдата, павших в ноябре и декабре 1914 года:

 356 русских неизвестных солдат. Известно имя только одного русского солдата.
 68 австрийцев из 27, 28 и 47 пехотных полков.

До 2003 года кладбище находилось в плохом состоянии. В 2006 году по инициативе властей гмины Кремпна были проведены восстановительные работы, после которого кладбище приобрело современный вид. На кладбище были установлены кресты на обеих частях.

Описание 
На северной стороне каждый участок имеет памятную стену. На австрийской памятной стене находится надпись на немецком языке:

DER TREUEN SOHNE DIE IHR LEBEN HINGEGEBEN HABEN

DENKT DAS VATERLAND DANKBAR UND STOLZ

(Отечество благодарно и гордо вспоминает тех верных сыновей, которые отдали жизнь)

На памятной стене, находящей на русской части кладбища, находится надпись на немецком языке:

DER GEFALLENEN FEINDEN WEIHTEN MITLEID

UND MENSHLICHKEIT DIE LETZTE HEINSTATT

(Сочувствие и человечность посвятили последнее место покоя павших противников)

Примечания

Источник 
 Jerzy Drogomir: Polegli w Galicji Zachodniej 1914—1915 (1918). Wykazy poległych, zmarłych i pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej.. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie tom I, 1999, s. 205. ISBN 83-85988-26-2.
 Oktawian Duda, Cmentarze I Wojny Światowej w Galicji zachodniej, Warszawa 1995.
 R. Frodyma, Galicyjskie Cmentarze wojenne. Tom III. Brzesko — Bochnia — Limanowa, Pruszków 1998.
 Oktawian Duda: Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, 1995. ISBN 83-85548-33-5.
 Stanisław Mendelowski: Krempna : atrakcyjna gmina Beskidu Niskiego. Krosno: P.U.W. «Roksana», 2008, s. 92. .

Ссылки 
 Cmentarz nr 2 Ożenna 
 Метрика кладбища 
 mogiła zbiorowa z I wojny światowej Nr 3 
 Ożenna cmentarz wojenny nr 3 

Западногалицийские воинские кладбища
Кладбища Подкарпатского воеводства